Ие́ль-Коба́ (, ; с крымскотатарского — «ветряная пещера») — пещера, входящая в состав комплекса Красных Пещер, находится на горном массиве Долгоруковская яйла, (Крымские горы, Крым). Другое название пещеры — Средняя — потому, что она соединяет 5-й и 6-й горизонты.

Описание 
Средняя пещера — Йель-Коба — состоит из двух этажей в виде узких и очень запутанных, слабо наклонных ходов, которые соединены 5-метровой глубины колодцами. Первый план Йель-Кобы составил швейцарский ученый Ф. Дюбуа де Монпере в 1843 г., когда он путешествовал по Крыму и Кавказу.

Известный ботаник, зоолог и археолог К. С. Мережковский (1854—1921), исследовал Иель-Кобу в ходе обширных археологических разведок пещер Крыма (он называл ее «Джеил-Коба»), признал, что условия для проживания древних людей в ней были достаточно благоприятными. Результаты своих исследований Мережковский изложил в статье «Отчет о предварительном исследовании каменного века в Крыму», напечатанной в «Известиях Русского географического общества» (1880).

А. Домбровским и А. А. Щепинским проводятся археологические исследования в Йель-Коби, на Туфовой площадке и пещерах Ени-Сала I и Ени-Сала II. Результаты исследований опубликованы в «Трудах Комплексной карстовой экспедиции АН УССР» (1963).

А. Домбровский и А. А. Щепинский отмечают:

Примечания

Литература 
 КОМИССИЯ СПЕЛЕОЛОГИИ И КАРСТОВЕДЕНИЯ — Библиотека

Пещеры Долгоруковской яйлы